Plaatsen in de VS:
 Hutchinson (Kansas), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Kansas
 Hutchinson (Minnesota), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Minnesota
Hutchinson River, een rivier in New York

Plaatsen elders:
 Hutchinson (Noord-Kaap), een plaats in Zuid-Afrika

Overig:
 Hutchinson (uitgeverij)
 Hutchinson Tires, een Franse fabrikant van rubberproducten, een dochter van Total S.A.
 Atiba Hutchinson, Canadese middenvelder van PSV.